Kroatiens ekonomi är beroende av turism. Men det finns också andra viktiga inkomstkällor.

Viktigaste exportvaror: textilier, kemiska produkter, livsmedel, bränsle
Viktigaste exportländer: Italien (21%), Bosnien-Hercegovina (14,3%), Tyskland (10,6%), Slovenien (8%) och Österrike (7,1%).
Viktigaste importländer: Italien (16%), Tyskland (14.8%), Ryssland (9.1%), Slovenien (6.7%), Österrike (5.7%) och Frankrike (4.1%).

Externa länkar